Уахумбаро има више значења:

 Уахумбаро (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уахумбаро, Уахумбаро де Гвадалупе (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику